USS Conyngham puede referirse a uno de estos barcos de la Armada de los Estados Unidos nombrados en honor a Gustavus Conyngham:

, fue un destructor de clase Tucker, comisionado en 1915, que sirvió en la Primera Guerra Mundial, y fue desarmado en 1922, transferido a la Guardia Costera de los Estados Unidos como CG-3, regresado a la Marina y desguazado en 1934.
, fue un destructor de clase Mahan, encargado en 1936, que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y fue desarmado en 1946.
, fue un destructor de misiles guiados de clase Charles F. Adams, encargado en 1963 y desarmado en 1990.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos